Clásica de San Sebastián 2021 var den 40:e upplagan av det spanska cykelloppet Clásica de San Sebastián. Tävlingen avgjordes den 31 juli 2021 med både start och målgång i San Sebastián. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av amerikanska Neilson Powless från cykelstallet EF Education-Nippo.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Clásica de San Sebastián 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Spanien